Google Books Ngram Viewer — поисковый онлайн-сервис компании Google, позволяющий строить графики частотности языковых единиц на массиве печатных источников, опубликованных с 16 века и собранных в сервис Google Books. В 2016 году возможен поиск на американском английском, британском английском, французском, немецком, испанском, итальянском, русском, иврите и упрощенном китайском языках. Кроме того, можно осуществлять поиск на основе специализированных корпусов текстов, таких как корпус британской беллетристики. 

Аналогичные возможности на русском языке предоставляет также Национальный корпус русского языка, где имеется сервис «Графики» (http://www.ruscorpora.ru/ngram.html).

Литература

Cсылки 
 Главная страница Google Ngram Viewer
 Syntactic Annotations for the Google Books Ngram Corpus

Сервисы Google
Корпусная лингвистика